

Medicina 
 Endocardite di Loeffler – una delle malattie endomiocardiche che causano la miocardiopatia obliterativa 
 Sindrome di Loeffler – malattia nella quale gli eosinofili si accumulano nel polmone per cause idiopatiche oppure in risposta a un'infezione parassitaria

Persone 
 Charles Martin Loeffler (1861-1935) – compositore e musicista tedesco naturalizzato statunitense
 Cullen Loeffler (1981) – giocatore di football americano statunitense
 Friedrich Loeffler (1852-1915) – microbiologo tedesco
 Friedrich Loeffler (ortopedico) (1885-1967) – ortopedico e docente tedesco
 Louis R. Loeffler (1897-1972) – montatore statunitense
 Pete Loeffler (1976) – cantante e chitarrista statunitense